Władysław Mazurkiewicz (1871–1933) – polski lekarz, profesor farmakognozji i botaniki lekarskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
 Władysław Mazurkiewicz (1887–1963) – polski prawnik i dyplomata, ambasador w Argentynie i Chile.
 Władysław Mazurkiewicz (1911–1957) – polski seryjny morderca